

Sigle 
Debian Cluster Components – raccolta di tool per creare computer cluster con Debian Linux
Deleted in Colon Cancer – Gene mutato nel cancro al colon
Deleted in Colorectal Cancer – gene oncosoppressore con Delezione nel Cancro del Colon-retto
N,N'-dicicloesilcarbodiimmide – agente condensante impiegato in alcune reazioni di condensazione
Digital Compact Cassette – formato di audio cassette della Philips
Delibera Consiglio Comunale
Digital Command Control – sistema per controllare treni modello
Direct Client-to-Client – protocollo di rete per il trasferimento di file e chat su Internet Relay Chat ("IRC")
Dynamic currency conversion – Il Servizio di Conversione Dinamica della Valuta (DCC, Dynamic Currency Conversion)
Dungeon Crawl Classics – Gioco di ruolo fantasy creato da Joseph Goodman

Altro 
 DCC – settecento nel sistema di numerazione romano